Il doppio del torneo di tennis Ponte Vedra Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jared Palmer e Jim Pugh che hanno battuto in finale Nicolás Pereira e Daniel Vacek 1-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Jared Palmer /  Jim Pugh (Campioni)
 Royce Deppe /  Francisco Montana (semifinali)

 Nicolás Pereira /  Daniel Vacek (finale)
 Paul Annacone /  Todd Witsken (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ponte Vedra Challenger 1992